

Nom de famille

Sarah Weddington (1945-2021), avocate et femme politique américaine ;
  (né en 1970), homme politique américain.

Toponymes 
Weddington, ville du comté d'Union en Caroline du Nord

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme